Флоренти́на Косми́на Юшко (; род. , Дева, жудец Хунедоара, Румыния) — румынская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжке в длину и тройном прыжке. Бронзовый призёр чемпионата Европы в помещении 2015 года. Двукратная победительница юношеского чемпионата мира (2013). Трёхкратная чемпионка Румынии.

Биография 
Родной город Флорентины, Дева, знаменит своей гимнастической школой. Однако ей не суждено было стать гимнасткой — Маринку пришла в спорт слишком поздно и, к тому же, была высокого роста. Так она в 11 лет оказалась в лёгкой атлетике, где стала специализироваться на прыжковых дисциплинах. Под руководством Николае Алексе ей довольно рано удалось добиться серьёзных результатов. В 16 лет она прыгнула в длину на 6,50 м и стала участницей взрослого чемпионата Европы в помещении, где закрепить успех не удалось (не прошла квалификацию, уступив личному рекорду более полуметра).

На юношеском чемпионате мира 2013 года сделала победный дубль, победив в прыжке в длину и в тройном прыжке. Прежде два золота в этих дисциплинах на одном чемпионате выигрывала лишь соотечественница Флорентины Кристина Спатару (это произошло в 2003 году).

Первую медаль на взрослом уровне завоевала на зимнем чемпионате Европы 2015 года. Это была бронза в прыжке в длину. В том же сезоне вновь отличилась в двух видах на юниорском чемпионате Европы, выиграв золото в прыжке в длину и став третьей в тройном.

Из-за межпозвоночной грыжи пропустила окончание 2015 года и весь 2016-й, сделав лишь один старт (победный на зимнем чемпионате страны 2016 — 6,49 м).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Флорентины Маринку  на сайте all-athletics.com
 Профиль Флорентины Маринку  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Прыгуны в длину Румынии
Прыгуны тройным Румынии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года